Rudnja 
 Rudnja, centro abitato dell'Oblast' di Volgograd
 Rudnja, centro abitato dell'Oblast' di Smolensk